Instytut Stiekłowa w Moskwie
 Instytut Stiekłowa w Sankt Petersburgu